

Geografia
 Park Layne – census-designated place degli Stati Uniti d'America, situato nello stato dell'Ohio, nella contea di Clark

Onomastica

 Layne – nome proprio di persona statunitense inglese

Persone
 Bobby Layne (1926-1986) – giocatore di football americano statunitense
 Justin Layne (1998) – giocatore di football americano statunitense
 Kenny Layne, noto come Kenny King (1981) – wrestler statunitense
 Kevin Layne (1998) – calciatore guyanese
 Shontelle Layne (1985) – cantante barbadiana
 Tamirat Layne (1955) – politico etiope